Peintre est un nom commun ou plus rarement un nom propre, qui peut faire référence à :

Arts et métiers 
 Artiste peintre, un métier lié à la peinture d'art ;
 Peintre en bâtiment, un métier lié à la peinture en bâtiment ;
 Peintre décorateur, un métier lié à la décoration (enseignes peintes, trompe-l'œil, faux marbre ou (marbre chiqueté), faux bois, panoramique, décoration de véhicules, etc.).

Astronomie 
 Peintre, une constellation de l'hémisphère sud faiblement visible ;

Toponymie 
 Peintre, une commune française du département du Jura, en région Franche-Comté.